Ел Кокујо има више значења:

 Ел Кокујо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кокујо (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кокујо (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику